Lattke ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Lattke (1895–1980), sorbisch-deutscher Maler
 Herbert Lattke (1909–1990), deutscher Psychologe
 Martin Lattke (* 1981), deutscher Tenor
 Maurice Lattke (* 1999), deutscher Schauspieler
 Wolfram Lattke (* 1978), deutscher Sänger (lyrischer Tenor)